Trpimir-ház

   

   

   

Uralkodói családfák